Dematium är ett släkte av svampar. Dematium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dematium